Raphana, een Romeinse stad in het noorden van het huidige Jordanië
Abila (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Romalidae